Ornament steht für: 
 Ornament, ein Schmuckelement in der Bildenden Kunst
 Verzierung (Musik), Variationen über die Hauptmelodie
 Ornament (Mykologie), die Oberflächenstruktur mancher Pilzsporen
 Ornament (Verhaltensbiologie) als sexuell selektierte Anpassung

Siehe auch: